A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1976, foi a 8ª edição da "copinha". Aconteceu entre 14 e 23 de janeiro. Nessa edição, o atual campeão, Atlético Mineiro, diferentemente dos outros 14 participantes, entraria somente nas quartas de finais. Isso viria a vencer pela 2ª vez o torneio, sendo campeão, após vitória por 1 a 0 na final, contra o Corinthians .

Equipes participantes 
Estas são as 15 equipes que participaram desta edição:

Campeonato

Tabela 
<noinclude>

¹ Entrou direto nas Quartas de final, por ser o atual campeão.

Primeira fase

Quartas-de-finais

Semi-finais

Final 

 Corinthians: Gilmar; Donizeti, Evaldo, Rogério e Vanderlei; Goés (Bordone), Jenildo e Odair (Luis Rosa); Amauri, Celso e Luisinho. Técnico: Cabeção.
 Atlético Mineiro: Sérgio; Alves, João Eudes, Marcos Vinicius e Hilton Brunis; Geraldo, Batata e Cleber; Marinho, Célio e Cacá (Marco). Técnico: Dawson.

Premiação 

1976
Futebol de 1976 no Brasil